Nan Shan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qilianbergen, 
 Danan Mountain, berg, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar